Ли́нда Брезо́ник (, 7 декабря 1983) — немецкая футболистка, выступающая на позиции полузащитника, игрок женского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Выступала за сборную Германии. Двукратный чемпион мира (2003 и 2007), двукратный чемпион Европы (2001 и 2009), бронзовый призёр летних Олимпийских игр (2008).

Карьера

Клубная 
Линда Брезоник начала свою карьеру в клубе «ТуС 84/10 Эссен» в возрасте 4-х лет. В 1995 году стала выступать за «Грюн-Вайс Шёнебек». В 2000 году Брезоник заключает контракт с первой профессиональной командой в своей карьере — женским футбольным клубом «Дуйсбург 2001». В 2005 году Линда переходит в клуб Бад-Нойенар, где за сезон провела всего 5 игр. Год спустя Брезоник перешла в «Эссен-Шёнебек», где выступала в течение двух сезонов.

В 2008 году футболистка возвращается в «Дуйсбург». За время своего второго выступления в команде Брезоник добилась наивысших достижений в своей клубной карьере: вместе с «Дуйсбургом» была добыта победа в розыгрыше кубка УЕФА среди женщин 2008/09, дважды был выигран кубок Германии, а в сезоне 2009/10 «Дуйсбург» занял второе место в национальном чемпионате.

В июле 2012 года Брезоник и её подруга по команде Аннике Кран переходят во французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Сумму трансфера журналисты назвали «возможно, рекордной» ().

В сборной 
Выступала в составе юношеской и молодёжной сборных Германии. Дебютировала за национальную сборную в мае 2001 года в матче против Италии. Менее, чем через два месяца, Брезоник завоевала свой первый международный титул — чемпион Европы 2001 года. На чемпионате мира 2003 Брезоник получила травму во время второго матча группового этапа. После этого она смогла вернуться в сборную только почти через четыре года.

После возвращения Линда Брезоник завоевала в составе сборной звания чемпиона мира (2007) и Европы (2009). Кроме того в составе национальной сборной Брезоник стала бронзовым призёром футбольного турнира Олимпийских игр 2008.

Личная жизнь 
Является открытой лесбиянкой. Имела отношения с подругой по «Дуйсбургу» Инкой Грингс.

Достижения

Клубные 
«Дуйсбург 2001»
 Кубок УЕФА: победитель (1) 2008/09
 Чемпионат Германии: серебряный призёр (2) 2004/05, 2009/10
 Кубок Германии: победитель (2) 2008/09, 2009/10; финалист (1) 2002/03

В сборной 
 Чемпионат мира: победитель (2) 2003, 2007
 Чемпионат Европы: победитель (2) 2001, 2009
 Олимпийские игры: бронзовый призёр (1) 2008
 Кубок Алгарве: победитель (1) 2012
 Чемпионат мира (до 20 лет): бронзовый призёр (1) 2002
 Чемпионат Европы (до 19 лет): победитель (1) 2000

Индивидуальные 
 Серебряный лавровый лист
 Орден «За заслуги перед землёй Северный Рейн-Вестфалия»

Примечания

Ссылки 
 Тернистый путь Брезоник
 UEFA.com > ЧЕ среди женщин > Команды > Линда Брезоник
 Топ-10 спортсменок-лесбиянок
 Спортсмены - призеры Олимпийских игр: Линда Брезоник (Linda Bresonik)

Футболистки Германии
Игроки ЖФК «Дуйсбург 2001»
Игроки ЖФК «Бад-Нойенар»
Игроки ЖФК «Эссен»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки женской сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Кавалеры Серебряного лаврового листа
Кавалеры ордена «За заслуги перед землёй Северный Рейн-Вестфалия»